Линарес Родригес () — испанская фамилия. Известные носители:
 Линарес Родригес, Андреу (род. 1975) — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Линарес Родригес, Хоан (род. 1975) — испанский футболист, игрок в мини-футбол.